Francisco de Paula Rodrigues Alves, een Braziliaanse politicus
Rodrigues Alves (Acre), een stad en gemeente in de Braziliaanse staat Acre